PLV steht für

 Payload Launch Vehicle
 Preis-Leistungs-Verhältnis
 Preis- und Leistungsverzeichnis
 Preußischer Landesverband jüdischer Gemeinden mit Sitz in Berlin
 pLV steht für Potentielle Landschaftsverdunstung, eine bei der klimatischen Wasserbilanz relevante Angabe für die Verdunstung gefallener Niederschläge

Abkürzung